

Cinema 
 Il selvaggio (Bordertown) – film del 1935 diretto da Archie L. Mayo
 Bordertown – film del 2006 diretto da Gregory Nava

Geografia 
 Bordertown – città dell'Australia Meridionale

Televisione 
 Bordertown (Bordertown) – serie televisiva statunitense del 1989
 Bordertown – miniserie televisiva australiana del 1995
 Bordertown (Sorjonen) – serie televisiva finlandese del 2016
 Bordertown – serie animata del 2016